Benquerencia de la Serena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benquerencia de la Serena (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Benquerencia de la Serena (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar